XQ, combinaison des deux lettres X et Q, peut faire référence à :
 XQ, SunExpress, compagnie aérienne germano-turque selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes
 Xque est une discothèque